Бијело Брдо може бити:
 Бијело Брдо (Ердут), насеље у општини Ердут, раније општина Осијек, Славонија
 Бијело Брдо (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Бијело Брдо (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ

Види још 
 Бело Брдо